Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая кислота+Бендазол (международное непатентованное наименование) или Цитовир-3 (торговое наименование) — комбинированное лекарственное средство для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Препарат является средством этиотропной и иммуностимулирующей терапии, обладает противовирусным действием в отношении вирусов гриппа А и В и других вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные заболевания. Препарат представляет собой комбинацию трех лекарственных веществ: 2-бензил-бензимидазола гидрохлорида (бендазола, более известного как «дибазол»), глутамил-триптофана натриевая соль (тимоген натрий) и кислоты аскорбиновой. Лекарственные формы препарата — капсулы, а также сироп и порошок, предназначенные для детей. Профилактический и лечебный курсы применения препарата Цитовир-3 идентичны и составляют 4 дня. При необходимости курс профилактики или лечения может быть повторён через 3 — 4 недели.

Контролируемых исследований с рандомизацией для терапии ОРВИ не проводилось. Единственное исследование терапии ОРВИ не соответствует критериям GCP и не позволяет оценить результаты: КИ было открытым, без плацебо-контроля, с выборкой в 90 пациентов, разбитой без четких критериев и рандомизации на неравные по размеру группы, каждой из которых давали один из трех противовирусных препаратов на разный срок (от 4 до 7 дней), без указания длительности заболевания на момент начала терапии.  Исходно препарат исследовался в терапии онкологических заболеваний, результаты исследований подтвердили его неэффективность в качестве противоопухолевого препарата.

Состав 
 2 бензил-бензимидазола гидрохлорид (Бендазол)
 Глутамил-триптофана натриевая соль (Тимоген натрий)
 Аскорбиновая кислота

Фармакологические свойства 
Фармакологическая активность обусловлена химическими соединениями, входящими в состав Цитовира-3.

Бендазол обладает иммуномодулирующей активностью: стимулирует фагоциты и натуральные киллеры. Активирует противовирусную активность клеток естественного иммунитета, вероятно, через систему толл-подобных рецепторов. Индуцирует в организме выработку эндогенного интерферона. Ферменты, индуцированные интерфероном в клетках различных органов, ингибируют репликацию вирусов. Кроме того, активируя иммунокомпетентные клетки, препарат способствует нормализации врожденного иммунитета.

Дипептид глутамил-триптофан проявляет свойства агониста глутаматного метаботропного рецептора III типа. Дипептид обладает выраженным иммуномодулирующим действием, проявляющимся в стимуляции клеток центральной и периферической иммунной системы, преимущественно Т-клеточного звена. Дипептид активизирует субпопуляцию натуральных киллеров. Глутамил-Триптофан способен подавлять активность провоспалительных цитокинов и активировать противовоспалительные цитокины при различных заболеваниях и патологических процессах инфекционно-воспалительной природы. Он способен восстанавливать сниженную активность иммунной системы и уменьшать неадекватно высокий иммунный ответ. Обладает способностью отменять рефрактерность синтеза эндогенного интерферона, за счет альтернативного пути активации механизмов экспрессии интерфероновых генов, оптимизируя таким образом интерфероногенные свойства бендазола. Обладает антиоксидантным и гиполипидемическим действием.

Кислота аскорбиновая является субстратом IV фазы митохондриального дыхательного цикла, является сильным антиоксидантом, эффективно подавляет перекисное окисление липидов.

Цитовир-3 при пероральном введении за 48 и 24 час до интраназального заражения мышей вирусом гриппа H3N2 в дозе 3-4 ЛД50 обеспечивал выживание 60 % и 80 % зараженных животных соответственно. При однократном пероральном введении Цитовира-3 через 24 и 48 час после заражения вирулентной культурой вируса гриппа H3N2 в дозе 4 ЛД50 выживало 60 % и 100 % животных. При трехкратной пероральном введении препарата через 24, 48 и 72 час. после заражения выживало 90 % мышей. В контрольной группе мышей, зараженных вирусом гриппа (4ЛД50), но не получавших лечения, выживало 30 % животных. При оценке динамики синтеза интерферона I типа установлено, что пик накопления его в крови наблюдается через 24 час после перорального введения и сохраняется на протяжении следующих 24 час. Кроме индукции интерферона I типа в ответ на пероральное введение цитовира-3 наблюдается увеличение содержания лизоцима, неспецифической эстеразы и миелопероксидазы, причем повышенные концентрации указанных ферментов сохраняются на протяжении 5 — 7 сут. после введения препарата

Фармакокинетика 
При приеме внутрь препарат полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность бендазола — около 80 %, глутамил-триптофана — не более 15 %, аскорбиновой кислоты — до 70 %.
Продуктами биотрансформации бендазола в крови являются два конъюгата, образующиеся вследствие метилирования и карбоэтоксилирования иминогруппы имидазольного кольца бендазола: 1-метил-2-бензилбензимидазол и 1 -карбоэтокси-2-бензилбензимидазол. Метаболиты бендазола выводятся с мочой.
Глутамил-триптофан под воздействием пептидаз расщепляется на L-глутаминовую кислоту и L-триптофан, которые используются организмом в синтезе белка.
Аскорбиновая кислота абсорбируется в ЖКТ (преимущественно в тощей кишке). Связь с белками плазмы — 25 %. Сmax после приема внутрь — 4 ч. Легко проникает в лейкоциты, тромбоциты, а затем во все ткани, проникает через плаценту. Заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нарушения моторики кишечника, глистная инвазия, лямблиоз), употребление свежих овощных и фруктовых соков, щелочного питья уменьшают связывание аскорбиновой кислоты в кишечнике. Метаболизируется аскорбиновая кислота преимущественно в печени в дезоксиаскорбиновую, далее в щавелевоуксусную и дикетогулоновую кислоты. Выводится почками, через кишечник, с потом, грудным молоком в неизмененном виде и в виде метаболитов.

Клиническое применение 
Многоцентровые клинико-эпидемиологические исследования показали, что Цитовир-3 является эффективным средством экстренной неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Применение цитовира-3 период эпидемической вспышки респираторных заболеваний способствует снижению уровня заболеваемости в 3 раза. - ДАТА ПУБЛИКАЦИИ КНИГИ - РАНЬШЕ, ЧЕМ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ПРЕПАРАТА!!! 

Если цитовир-3 применяется в сочетании с вакцинацией против гриппа, то в этом случае уровень заболеваемости снижается в 5-7 раз, причем это снижение касается не только гриппа, как такового, но и других острых респираторных вирусных инфекций. - СТАТЬЯ ПО ССЫЛКЕ НЕ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕПАРАТЕ

Применение препарата на фоне уже развившегося заболевания позволяет добиться сокращения продолжительности заболевания в среднем в 1.2 — 2.5 раза и существенно снизить риск развития постинфекционных осложнений. Так, частота возникновения острых бронхитов период вирусного заболевания снижается в 7 раз, а риск развития острых пневмоний — в 13 раз. - ДАТА ПУБЛИКАЦИИ КНИГИ - РАНЬШЕ, ЧЕМ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ПРЕПАРАТА

Показания к применению 
Профилактика и лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций на ранних стадиях развития.

Противопоказания 
Гиперчувствительность к компонентам препарата, сахарный диабет, беременность, детский возраст до 1 года, заболевания, протекающие с судорожным синдромом, тяжелая сердечная недостаточность, выраженная гипотензия, хронический нефрит с отеками и нарушением азотовыделительной функции почек, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, сопровождающиеся кровотечением, тромбоз, склонность к тромбозам, тромбофлебит, мочекаменная болезнь.

Примечания

Литература 
 Шипицын К. С., Огарков П. И., Смирнов В. С., Жоголев С. Д., Жоголев К. Д.: Профилактика острых респираторных вирусных инфекций и пневмоний в организованном коллективе, «Эпидемиология и инфекционные болезни», 2010, № 1, С. 57-61
 Смирнов В. С.: Современные средства профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. СПб, ФАРМИндекс, 2010, ISBN 978-5-91753-015-4
 Рамш С. М.: История создания отечественного препарата дибазол, «Историко-биологические исследования», 2011, Т. 3,№ 4, С. 36-59.
 Булгакова В. А., Балаболкин И. И., Сенцова Т. Б.: Острые респираторные инфекции у часто болеющих детей, «Медицинский совет»,2007, № 3, С. 16-22.
 Материалы первого конгресса евро-азиатского общества по инфекционным болезням, «Журнал инфектологии», 2010, Т, 2, № 4. С. 68.
 Денисова М.: Обзор рынка иммуномодулирующих препаратов, , 2005, № 9, С. 47-52.
 Осидак Л. В., Дриневский В. П., Ерофеева М. К., Еропкин М. Ю., Коновалова Н. И., Сморолинцева Е. А., Головачева Е. Г., Донлурей Е. А., Байбус А. М., Войцеховская Е. М., Цыбалова Л. М.: Грипп как проблема XXI века, «Детские инфекции», 2009, Т. 8, № 3, С. 3-9.
 Клиническая фармакология тимогена / Под ред. В. С. Смирнова. СПб.: ФАРМин-декс, 2004, С.54-71, ISBN 5-94403-015-1
 Барычева Л. Ю., Голубева М. В., Германова О. В.: Специфическая и неспецифическая профилактика острых респираторных инфекций у детей вестник Северного Кавказа", 2010, № 1, С.64-76

Иммуностимуляторы
Противовирусные средства
Лекарственные средства по алфавиту